Wagler ist der Familienname folgender Personen:

 Aemilius Wagler (1817–1883), deutscher klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Carl Gottlieb Wagler (1731–1778), deutscher Arzt und Philanthrop
 Dietrich Wagler (* 1940), deutscher Organist
 Erich Wagler (1884–1951), deutscher Ichthyologe
 Ina Wagler (* 1975), deutsche Musicaldarstellerin, siehe Ina Wagler-Fendrich
 Johann Georg Wagler (1800–1832), deutscher Zoologe und Herpetologe
 Karl Wagler (1887–1975), sächsischer Maler
 Marit Wagler (* 1983), deutsche Politikerin (Die Linke), MdL
 Paul Wagler (1861–1923), deutscher Klassischer Philologe